Premier divizija (engl. Premier division) je najviši rang natjecanja u nogometu u Gibraltaru. Natjecanje je amatersko i postoji od 1905. godine kada ga je osnovao Gibraltarski nogometni savez (engl. Gibraltar Football Association).

Povijest 
Početci nogometa u Gibraltaru potječu od 1892. godine kada su se vojnici okupili pod imenom Prince of Wales FC. Povećanje broja klubova je dovelo do toga da se 1895. godine osnuje Gibraltarski nogometni savez, te pod njegovom jurisdikcijom otpočne nogometno natjecanje Merchants Cup (prethodnik Premier divizije). 1907. godine, Premier divizija poprima oblik prvenstva. U početku je ligu činilo 8 klubova, da bi se formiranjem novih klubova, 1909. godine liga podijelila na dvije divizije. 24. svibnja 2013. godine Gibraltar postaje 54. članicom UEFA-e, te od sezone 2014./15. prvak sudjeluje u kvalifikacijama za UEFA Ligu prvaka, dok osvajač Rock Cup-a stječe pravo nastupa u UEFA Europskoj ligi.

Dosadašnji prvaci 

Napomena:
Glacis United FC i Lincoln Red Imps FC podijelili su naslov prvaka.

Najviše titula

Izvori 

  RSSSF.com: Popis prvaka Gibraltara

Vanjske poveznice 
  Gibraltarski nogometni savez

Gibraltar
Nogomet na Gibraltaru